Большие манёвры (фильм, 1896) (фр. Grandes manoeuvres, 1896) — документальный фильм. Режиссёр Жорж Мельес.
 Большие манёвры (фильм, 1955) (фр. Les Grandes Manoeuvres, 1955) — французский художественный фильм Рене Клера.
 Большие манёвры (фильм, 1981) (фр. Les Grandes Manoeuvres, 1981) — французский художественный фильм. Режиссёр Рафаэль Дельпар.